A Equipe de Gabão de Copa Davis representa Gabão na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Fédération Gabonaise de Tennis.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe de Gabão)

Gabao